Тита (Тутракан, 19. јул 1999) бугарска је поп певачица.

Биографија 
Рођена је у Тутракану.  Њена мајка је из Главинице и отац из Силистре. Живела је са породицом у Силистри и студирала је у школи за језике Пејо Јаворов у граду. Завршила је 2018. године.

Дискографија

Албуми 
 Аз съм Тита (2020)

Спотови

Спољашње везе 
Рођени 1999.
Бугарске певачице
Поп певачи
Поп-фолк певачи